Аполло́ния Сабатье (, урождённая Joséphine-Aglaé Savatier, 7 апреля 1822, Мезьер — 3 января 1890, Париж) — французская художница, модель, содержанка, хозяйка литературного салона.

Биография 

 
Внебрачная дочь прачки, вышедшей потом замуж за солдата по фамилии Саватье. В её салоне на улице Фрошо (IX округ Парижа) бывали Гюго, Нерваль, Сент-Бёв, Барбе д’Оревильи, Мюссе, Готье, Флобер, Дюма, Эдмон Гонкур (он дал ей прозвище Президентша, привившееся потом в этом кругу), Берлиоз, Мане, Доре, Жалабер и др. Со многими из них Сабатье состояла в переписке, несколько из них оставили о ней мемуары.

Одна из вдохновительниц, вместе с Жанной Дюваль, книги стихов Бодлера Цветы зла. Позировала Гюставу Курбе, другим художникам и скульпторам 1840-1860 годов. Была любовницей бельгийского дельца Альфреда Моссельмана (1810—1867, они изображены вместе на картине Курбе Мастерская художника). После его смерти вышла замуж за известного коллекционера сэра Ричарда Уоллеса (1818-1890), подарившего Парижу, Нанси, Реймсу, Лондону и другим городам мира десятки уличных фонтанчиков с питьевой водой (они носят имя баронета, см. о нем).

Наследие 
Оставила несколько женских портретов.

Образ в словесности 
Аполлония Сабатье представлена в романе Флобера Воспитание чувств (1869).

Литература 
 Dufay P. Autour de Baudelaire: Poulet-Malassis, l'éditeur et l’ami; Madame Sabatier, la muse et la madone. Paris: Cabinet du livre, 1931.
 Billy A. La Présidente et ses amis. Paris: Flammarion, 1945.
 Mauss A. Baudelaire et madame Sabatier. Paris: A. G. Nizet, 1965.
 Mermaz L. Madame Sabatier. Apollonie au pays des libertins. Lausanne: Éd. Rencontre, 1967.
 Richardson J. The Courtesans: The Demi-Monde in 19th-Century France. Cleveland: World Pub. Co., 1967.
 Gautier Th. Lettres a la Presidente & Poesies erotiques/ Thierry Savatier, ed. Paris: Champion, 2002.
 Savatier Th. Une Femme trop gaie, biographie d’un amour de Baudelaire. Paris: CNRS éditions, 2003.
 Rounding V. Grandes horizontales: the lives and legends of Marie Duplessis, Cora Pearl, La Païva and La Présidente. New York: Bloomsbury, 2003.
 Зенкин С. Н. Аполлония Сабатье: тело как текст // Он же. Работы по французской литературе. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1999. С. 222—238.

Ссылки 

 MADAME SABATIER 

Художники Франции
Хозяйки литературных и великосветских салонов Франции
Натурщицы
Художники, известные под псевдонимами